Die Serie A 1953/54 war die 22. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Begonnen hat die Saison am 13. September 1953. Der letzte Spieltag war am 30. Mai 1954. Die Saison als Meister beendete Inter Mailand und konnte damit den Vorjahrestitel verteidigen. Als Aufsteiger kamen der CFC Genua und der AC Legnano aus der zweiten Liga dazu. In die Serie B absteigen mussten der US Palermo und Legnano.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Abstiegs-Relegation 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Meistermannschaft

Weblinks 

 rsssf.com Serie A 1953/54
 weltfussball.de Ergebnisse und Tabelle

1953
Fußballsaison 1953/54